Кулясов — русская фамилия. Известные носители:

 Кулясов, Александр Петрович (1919—1944) — Герой Советского Союза;
 Кулясов, Юрий Анатольевич (род. 1967) — российский тренер по боксу.